Вршани — название населённых пунктов.

 Вршани (Биелина) — посёлок в общине Биелина в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Вршани (Прнявор) — посёлок в общине Прнявор в Республике Сербской (Босния и Герцеговина).
 Вршани (Тузла) — посёлок в общине Тузла в Федерации БиГ (Босния и Герцеговина).